Hessa – nome
 Hessa – fumetto
 Hessa – isola